Antonio Bazzini (1818-1897) – compositore e violinista italiano
 Edgardo Bazzini (1867-1969) – dirigente sportivo italiano